Le terme musée de minéralogie peut se référer à :
 Le musée de Minéralogie, dans l'École nationale des mines, à Paris ;
 Le musée de minéralogie de Strasbourg.